Máximo González e Fabrice Martin erano i campioni in carica dall'ultima volta che il torneo si è tenuto nel 2020, ma hanno invece scelto di partecipare all'ATP Cup 2022.

Rohan Bopanna e Ramkumar Ramanathan hanno sconfitto in finale Ivan Dodig e Marcelo Melo con il punteggio di 7–6(6), 6–1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finale)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (secondo turno)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (semifinale)
  Tomislav Brkić /  Santiago González (semifinale)

  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith (secondo turno)
  Jonathan Erlich /  André Göransson (secondo turno)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (secondo turno)
  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (secondo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt /  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

  Aleksandar Vukic /  Edward Winter (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2022